Born (Bornová), de Born může být:

 Adolf Born (1930–2016) – český malíř, kreslíř, ilustrátor, animátor, karikaturista
 Bertran de Born (čtyřicátá léta 12. století – kolem roku 1215) – francouzský rytíř a trubadúr
 Brooksley Elizabeth Born (* 1940) – americká právnička, předsedkyně komise pro dozor nad termínovými obchody (Commodity Futures Trading Commission)
 Elina Bornová (* 1994) – estonská zpěvačka pop music
 Eric Born (* 1970) – švýcarský judista
 Friedrich Born (1903–1963) – švýcarský obchodník a diplomat
 Ignác Antonín Born (1742–1791) – rakouský osvícenec, mineralog, geolog a montanista
 Max Born (1882–1970) – německý matematik a fyzik, nositel Nobelovy ceny za fyziku

 jiný význam
 Born Again – jedenácté studiové album skupiny Black Sabbath
 Parentis-en-Born – francouzské město v departementu Landes v Akvitánii